«Моє серце в верховині» — сингл українського вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри», який вийшов у 2010 році.

Композиція 
Трек-лист:

 Моє серце в верховині (акустика)
 Моє серце в верховині
 My Heart’s In The Highlands

Музиканти 
У створенні синглу брали участь:
Галя Тельнюк - спів
Леся Тельнюк - спів, рояль
Іван Небесний - аранжування, клавішні
Олег Путятін - бас-гітара
Роман Суржа - гітари
Микола Томасишин - барабани
Олесь Журавчак - сопілки

Запис здійснено студією звукозапису «Комора»
Звукорежисер - Костянтин Костенко
У записі акустичної версії використано рояль Steinway & Sons модель D-274

Посилання 
 Сестри Тельнюк: Дискографія 
Альбоми гурту Сестри Тельнюк